Ю́рий Миха́йлович Борзако́вский (12 апреля 1981, Кратово, Раменский район, Московская область) — российский легкоатлет, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России по бегу на 800 и 1500 метров, заслуженный мастер спорта России (2001), главный тренер сборной России по лёгкой атлетике (2015—2021).

Рекордсмен России в беге на 800 м и 1000 м на открытом воздухе, а также в беге на 600 м, 800 м, 1000 м и  эстафете 4х800 м в закрытых помещениях. Действующий обладатель мирового рекорда среди юниоров и европейского рекорда среди молодёжи.

Один из шести олимпийских чемпионов от России в мужской лёгкой атлетике и единственный — в беговых дисциплинах.

Почётный гражданин города Жуковский Московской области.

Спортивная карьера 

Родился в день 20-летия полёта в космос Юрия Гагарина.

Выпускник ГПТУ № 61 г. Жуковского (1999) и Московской государственной академии физической культуры (2003). Чемпион России среди молодёжи (1997) в беге на 800 м, победитель Всемирных Юношеских игр (1998), многократный чемпион России в беге на 800 м (1999—2009), рекордсмен России в беге на 400 и 800 м среди юниоров (1999), рекордсмен Европы и России в беге на 800 м среди молодежи (2001), рекордсмен мира, Европы и России среди молодежи в беге на 800 м в помещении (2001), рекордсмен России в беге на 600 м в помещении (2010), 800 м (2001), 800 м в помещении (2001) и 1000 м в помещении (2008), обладатель кубка Европы (1999), чемпион Европы среди юниоров (1999), двукратный победитель зимнего чемпионата Европы в беге на 800 м (2000 и 2009), чемпион Европы среди молодежи в беге на 400 м (2001), победитель зимнего чемпионата мира в беге на 800 м (2001), олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м.

Основной дистанцией Борзаковского, на которой он с 2000 года выступал на уровне мировой элиты, являлись 800 м. Отличался очень своеобразной, совершенно нехарактерной для бегунов на средние дистанции тактикой забега — Юрий проходил всю дистанцию в примерно одинаковом темпе, в связи с чем первые 500-600 м он, как правило, несколько отставал от бодро стартовавшей основной группы, но затем неумолимо настигал её и вырывался вперёд, казалось бы, благодаря блестящим спринтерским качествам, хотя на самом деле показывал выдающуюся способность стабильно поддерживать прежний высокий темп, когда на последних 200-300 метрах дистанции у всех остальных соперников он вынужденно падал.

В 19-летнем возрасте Юрий выступил на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, где вышел в финальный забег, но стал седьмым. Перед Олимпиадой Борзаковский установил мировой рекорд среди юниоров на дистанции 800 м (в помещении), который по состоянию на июль 2022 остаётся непревзойдённым.

В 2001 году он стал чемпионом мира в зале. В том же году на Мемориале Ван Дамме в Бельгии установил рекорд Европы среди молодёжи (спортсмены до 23-х лет) в беге на 800 м. На чемпионате мира 2003 года в Париже — серебряным призёром, уступив 0,03 сек алжирцу Джабиру Саиду-Гуэрни.

Своего самого большого успеха Юрий достиг на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, став олимпийским чемпионом, в своём фирменном стиле опередив на финише финального забега южноафриканца Мбулаени Мулаудзи и рекордсмена мира кенийца Уилсона Кипкетера, выступавшего за команду Дании.

На чемпионате мира 2005 года в Хельсинки Борзаковский вновь завоевал серебряную медаль, уступив Рашиду Рамзи из Бахрейна.

На чемпионате мира 2007 года в Осаке Юрий занял 3-е место.

В зимней части сезона 2008 года Борзаковский с партнёрами по команде Московской области установили европейский рекорд в эстафете 4х800 м в залах, обновив достижение советских атлетов, державшееся с 1971 года. Рекорд не был ратифицирован Европейской легкоатлетической ассоциацией, поэтому считается неофициальным.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине занял 3-е место в полуфинале и, таким образом, не попал в финальный забег. Сам он это объяснил акклиматизацией и ошибками в предолимпийской подготовке.

В 2009 году второй раз в карьере выиграл золото чемпионата Европы в помещении, в 2011 году на чемпионате мира в Тэгу стал третьим на 800-метровке, уступив рекордсмену мира кенийцу Дэвиду Рудише и Абубакеру Каки из Судана. В 2012 году впервые в карьере выиграл летний чемпионат Европы, победив в Хельсинки.

Член сборной команды России с 1998 года. Выступает за ВСФО «Динамо» (Московская область), с 2008 года в параллельном зачете — за Мордовию.  

8 ноября 2013 года атлет объявил о завершении карьеры Однако, позднее опроверг информацию о завершении карьеры и заявил, что через месяц-два начнёт подготовку к предстоящему летнему сезону.

 Официально завершил карьеру 1 февраля 2015 г., торжественная церемония проводов олимпийского чемпиона прошла в рамках международного легкоатлетического турнира "Русская зима".

Тренерская деятельность и административная карьера 
С 6 апреля 2015 года Юрий Борзаковский — главный тренер сборной России по легкой атлетике. Осенью 2021 года ушёл с этого поста.

Вне профессионального спорта 
Юрий Борзаковский способствует продвижению лёгкой атлетики в России. В июне 2022 года в рамках "Недели лёгкой атлетики" Борзаковский принял участие в выставочном забеге "Golden Race" на 100 м, где, помимо него, выступали известные спортсмены и комментатор Дмитрий Губерниев. 

В сентябре 2021 года Юрий Михайлович вышел на общий старт еженедельного паркового забега в городе Раменское.

В июне 2019 Борзаковский был одним из участников благотворительного Зелёного марафона "Бегущие сердца".

Достижения 
Золотая лига
 2001:  Golden Gala — 1.44,02
 2001:  Meeting Gaz de France — 1.43,76
 2001:  Herculis — 1.43,17
 2001:  Memorial Van Damme — 1.42,47
 2003:  Meeting Gaz de France — 1.43,94
 2004:  Golden Gala — 1.44,19
 2005:  Golden Gala — 1.44,81
 2005:  Bislett Games — 1.44,18
 2005:  Memorial Van Damme — 1.44,54
 2009:  Bislett Games — 1.44,42

Награды 
 Орден Дружбы — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
 Лауреат национальной спортивной премии "Слава" в номинации "Лучший спортсмен" (2004).
 Заслуженный мастер спорта РФ (2001).
 Почетный гражданин г. Жуковский (2004).

Личная жизнь 
Живёт в г. Жуковский (Московская область).

Женат. Супруга - Ирина Борзаковская (род. 1980). Сыновья - Ярослав (род. 2002) и Лев (род. 2005). Старший сын Ярослав занимается лёгкой атлетикой. Как и отец, он специализируется на дистанции 800 м.

Примечания

Ссылки 

 
 Спортивные достижения Ю. Борзаковского
 Yuriy Borzakovskiy wins Men's 800m Olympic final | Athens 2004 — Официальный канал МОК на YouTube
 «Бронзовый Борзаковский» — статья спортивного журналиста Василия Парнякова

Родившиеся в Раменском районе
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике среди юниоров
Бегуны на средние дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Тренеры сборной России по лёгкой атлетике
Почётные граждане Жуковского
Рекордсмены России по лёгкой атлетике